The Last Time I Saw Paris steht für:

 The Last Time I Saw Paris (Lied), Komposition von Oscar Hammerstein II und Jerome Kern (1941)
 The Last Time I Saw Paris, Originaltitel des US-amerikanischen Films Damals in Paris (Film) (1954)